Het wereldkampioenschap superbike van Aragón 2012 was de achtste ronde van het wereldkampioenschap superbike en de zevende ronde van het wereldkampioenschap Supersport 2012. De races werden verreden op 1 juli 2012 op het Motorland Aragón nabij Alcañiz, Spanje.

Superbike

Race 1

Race 2

Supersport

Tussenstanden na wedstrijd

Superbike

Supersport

2012
Aragón